Stilo har flere betydninger:
 Stilo (by), en by i Calabrien, Italien
 Fiat Stilo, en lille mellemklassebil fra Fiat